Rusticucci ist der Nachname folgender Personen:

 Francesco Rusticucci († 1587), Bischof von Fano
 Girolamo Rusticucci (1537–1603), italienischer Bischof und Kardinal

Rusticucci bezeichnet folgende Gebäude:
 Palazzo Rusticucci-Accoramboni, Stadtpalast der Renaissance in Rom an der Via della Conciliazione